Seznam korpusov z zaporedno številko 13.

Seznam 
 Pehotni
 13. korpus (Združeno kraljestvo)
 13. strelski korpus (ZSSR)
 13. korpus (Wehrmacht)
 13. SS-korpus
 13. korpus (ZDA)
 13. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 13. korpus (Avstro-Ogrska)
 13. korpus (Nemški imperij)
 13. korpus (Ruski imperij)
 13. gardni strelski korpus (ZSSR)
 13. korpus (Otomanski imperij)
 13. korpus NOVJ

 Konjeniški
 13. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 13. mehanizirani korpus (ZSSR)
 13. tankovski korpus (ZSSR) 

 Letalski
 13. letalski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi